Aubrey Webster, kanadski profesionalni hokejist, * 25. september 1910, Kenora, Ontario, Kanada, † 1. november 1999.

Webster je v ligi NHL igral za moštvi Philadelphia Quakers in Montreal Maroons.

Kariera
Webster je svojo člansko hokejsko pot pričel leta 1930 v Saskatchewanu pri ekipi Weyburn Beavers. Istega leta je prvič nastopil tudi v ligi NHL, a je dres Philadelphia Quakersov oblekel le na eni tekmi. Po koncu sezone 1930/31 se je tako vrnil med amaterje, zaigral je za NBSHL moštvo Fredericton Capitals. Naslednjo sezono je nastopal za drug NBSHL klub, Moncton Hawks, in se z njim uspešno potegoval za Allanov pokal. Allanov pokal je z ekipo osvojil tudi v sezoni 1933/34. V sezoni 1934/35 je znova nastopil v ligi NHL, tokrat za moštvo Montreal Maroons, v katerem pa je priložnost dobil le na štirih tekmah. Sredi sezone se ga tako v Montrealu v zameno za gotovino poslali v IHL klub Windsor Bulldogs. V Windsorju je Webster ostal do konca sezone 1935/36.

V sezoni 1936/37 se je preselil v ligo Pacific Coast Hockey League, v kateri je zaigral za ekipo Spokane Clippers. V Spokanu je ostal tudi naslednjo sezono, medtem ko je v sezoni 1938/39 branil barve konkurenčnega PCHL moštva, Portland Buckaroos. Po krajšem postanku v AHA moštvu Wichita Skyhawks je v sezoni 1940/41 igral za PCHL ekipo Spokane Bombers. Njegovo nadaljnjo hokejsko pot je prekinil izbruh druge svetovne vojne, zavoljo katere je do leta 1945 (z izjemo krajšega igranja za NNDHL ekipo Portland Oilers) izpolnjeval svoje vojaške dolžnosti. Po koncu vojne se je vrnil na ledene ploskve in v PCHL klubu Portland Eagles odigral še svojo zadnjo igralsko sezono, sezono 1945/46.

Pregled kariere

|-
| Kenora Thistles
| TBJHL
| 27/28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Kenora Thistles
| TBJHL
| 28/29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Kenora Thistles
| TBJHL
| 29/30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Weyburn Beavers
| SSHL
| 30/31
|
| 12
| 9
| 2
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Philadelphia Quakers
| NHL
| 30/31
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Fredericton Capitals
| NBSHL
| 31/32
|
| 23
| 15
| 6
| 21
|
| 6
|
| 7
| 7
| 1
| 8
| 
| 2
|-
| Moncton Hawks
| NBSHL
| 32/33
|
| 18
| 2
| 2
| 4
|
| 7
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Moncton Hawks
| Allanov pokal
| 32/33
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| 
| 2
|-
| Moncton Hawks
| NBSHL
| 33/34
|
| 36
| 22
| 9
| 31
|
| 22
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Moncton Hawks
| Allanov pokal
| 33/34
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11
| 10
| 1
| 11
| 
| 2
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 34/35
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Windsor Bulldogs
| IHL
| 34/35
|
| 37
| 11
| 16
| 27
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Windsor Bulldogs
| IHL
| 35/36
|
| 48
| 13
| 14
| 27
|
| 15
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| 
| 2
|-
| Spokane Clippers
| PCHL
| 36/37
|
| 40
| 9
| 7
| 16
|
| 32
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| 
| 2
|-
| Spokane Clippers
| PCHL
| 37/38
|
| 42
| 11
| 22
| 33
|
| 49
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Portland Buckaroos
| PCHL
| 38/39
|
| 40
| 19
| 16
| 35
|
| 25
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| 
| 14
|-
| Portland Buckaroos
| PCHL
| 39/40
|
| 22
| 9
| 5
| 14
|
| 10
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Wichita Skyhawks
| AHA
| 39/40
|
| 20
| 3
| 7
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Spokane Bombers
| PCHL
| 40/41
|
| 32
| 9
| 19
| 28
|
| 14
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| colspan="16" |
|-
| Portland Oilers
| NNDHL
| 43/44
|
| 14
| 15
| 14
| 29
|
| 4
|
| 6
| 3
| 6
| 9
| 
| 0
|-
|
|
| 44/45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Portland Eagles
| PCHL
| 45/46
|
| 57
| 9
| 21
| 30
|
| 44
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| 
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 446
| bgcolor="#7FFF00" | 156
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" | 316
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 244
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Zunanje povezave

Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Hokejisti Kenora Thistles
Hokejisti Weyburn Beavers
Hokejisti Philadelphia Quakers
Hokejisti Fredericton Capitals
Hokejisti Moncton Hawks
Hokejisti Montreal Maroons
Hokejisti Windsor Bulldogs (IHL)
Hokejisti Spokane Clippers
Hokejisti Portland Buckaroos
Hokejisti Wichita Skyhawks
Hokejisti Spokane Bombers
Hokejisti Portland Oilers
Hokejisti Portland Eagles
Veterani druge svetovne vojne